Перша ліга Македонії сезону 2014–2015 — 23-ий сезон вищого дивізіону Македонії з футболу. 
Чемпіоном ввосьме став Вардар.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця 

 
 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Работнічкі візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2015—2016 як переможець Кубку Македонії 2014—2015

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

 
 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|3/7 червня 2015

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт Федерації футболу Македонії 
 Перша Ліга Македонії на soccerway 

Чемпіонат Північної Македонії з футболу
Македонія
Македонія